Hoteo bezeichnet in Neuseeland:

 Hoteo (Neuseeland), ein Ort
 Hoteo North, ein Ort
 einen Fluss, Hoteo River